Финал Кубка Англии по футболу 2011 года стал 130-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 14 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, и стал четвёртым финалом Кубка Англии на обновлённом «Уэмбли».

Турнир начался 14 августа 2010 года экстрапредварительным раундом и завершился финалом, который прошёл 14 мая 2011 года на стадионе «Уэмбли». Проигравший финалист Кубка Англии 2010/11 «Сток Сити» квалифицировался в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА, так как победитель «Манчестер Сити» уже квалифицировался в Лигу чемпионов.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Трёхмерная фотопанорама

2011
Кубок Англии
Кубок Англии 2011
Кубок Англии 2011